Серге́й Никола́евич Бадю́к () — российский спортсмен, актёр и общественный деятель.

Биография 
Родился 3 июля 1970 года в селе Гибаловка Шаргородского района Винницкой области. Отец — сотрудник милиции, мать — учительница английского языка.

В 1992 году окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Финансовый менеджмент».

Сыновья Артём (5 апреля 2001 года), Остап (2004) и Аким (2014).

Карьера 

С 2017 года является военным корреспондентом-волонтёром в Сирии в составе сетевого информационного агентства «ANNA-news».
В декабре 2017 года возглавил телеканал «Точка отрыва», освещающий активный образ жизни и массовые спортивные увлечения.

С 2018 года ведущий/тренер реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди» на СТС.

В 2018 стал лицом и идейным вдохновителем сети детских спортивных секций «Боевые панды».

Актёрская деятельность 

Бадюк впервые попал на съемочную площадку, когда создатели фильма «Антикиллер 2: Антитеррор» обратились к нему с просьбой поставить в картине сцену ножевого боя. На съемках Бадюк познакомился с Сергеем Векслером, который несколько лет спустя пригласил его на эпизодическую роль в мини-сериале «Савва Морозов».

В 2011 году сыграл небольшую роль в сериале «Интерны» в роли давнего приятеля Быкова байкера Борова. В том же году снимался в криминальном сериале «Терминал».

В 2012 году с участием Бадюка вышло 7 картин, в одной из которых — романтической комедии «Свидание» — он сыграл главную роль поклонника героини Екатерины Климовой. Играл в фантастическом фильме 2014 года «Тайный город-2». Снимался в небольшой роли в киноальманахе «Мамы».

В 2015 Бадюк принял участие в съемках романтической комедии «Лабиринты любви», снялся в фильме «Помню — не помню» и триллере «Родина». В 2016 году состоялась премьера картины «Дед Мороз. Битва Магов», где Бадюк исполнил роль Доброхота.

В период с 2017 по 2018 год участвовал в съемках серии фильмов «Гоголь» в роли кузнеца Вакулы.

С 2018 по 2022 год был генеральным директором и ведущим телеканала «Точка Отрыва».

Снялся в боевике «Найти и уничтожить» (2020), в котором сыграл украинского торговца оружием Игоря Родина.

Общественная деятельность 
В рамках общественной деятельности посещает пенитенциарные учреждений для проведения тренировок и встреч.

Критика 
На сайте Федерации армлифтинга (APL), возглавляемой Бадюком, а также федерации Киокушин Будо Кай утверждается, что Бадюк — мастер спорта по 5 видам спорта, однако критики утверждают, что данная информация нигде документально не подтверждена, а большинство званий Сергея Бадюка не включены в дисциплины Всероссийского реестра видов спорта. На сайте Национальной федерации Киокушин карате Украины в 2016 году о Бадюке утверждалось, что «как серьёзную фигуру воспринимать его в мире боевых искусств и спорта перестали давно».

На чемпионате Восточной Европы по армлифтингу Всемирной ассоциации армлифтинга (WAA) 2015 года Сергей Бадюк, будучи Президентом WAA (из неё он вышел в тот же год), присвоил авторский кованый снаряд Rolling Thunder, предназначавшийся для вручения победителю, чем вызвал возмущение у спортсменов.

Фильмография

Актёр 
 2007 — «Савва Морозов» — Тихон
 2009 — «Пурпурные облака»
 2009 — «Забава»
 2009 — «Антикиллер-3» — Ефим Борода
 2009 — «2 дамы в Амстердаме»
 2009 — «Мустанг»
 2011 — «Терминал» — Гиря
 2011 — «Интерны» (63 серия) — байкер Боров (О. С. Якунин) 2011—2014 — «Зайцев+1» — эпизод 2011 — Шаман
 2012 — «Свидание» — Борис
 2012 — «Мамы» (Операция «Мама») — охранник
 2012 — «Кремень» — Сиплый, главарь беглых зэков 2012 — «Соловей-Разбойник» — Игнатий Николаевич Кривенко («Молот»)
 2012 — «Бригада: Наследник» — Серега
 2012 — «Топтуны» (сериал) — Мардан 2012 — «Забава»
 2013 — «Цезарь» — камео
 2014 — «Тайный город» — Зорич
 2015 — «Неформат» — камео
 2015 — «Родина» — Тимур
 2015 — «Каждый 88» (короткометражный) — Андре де Марсо, французский атлет
 2015 — «Третий поединок» — камео 2016 — «Помню не помню» — Леопольд 2016 — «Дед Мороз. Битва Магов» — Доброхот 2017 — «Гоголь. Начало» — кузнец Вакула 2017 — «Опа, Новый год!»
 2018 — «Гоголь. Вий» — кузнец Вакула 2018 — «Последняя миссия» («Attrition») — «Голливуд» 2018 — «Гоголь. Страшная месть» — кузнец Вакула 2018 — «Бицуха» (телесериал) 
 2019 — «Гоголь» — кузнец Вакула 2020 — «Сержант» — Сергей («Пионер») 2020 — «Найти и уничтожить» — Игорь Родин 2020 — «Холодец» (короткометражный) — мясник 2021 «А —лександр Пересвет — Куликово эхо» — Ослябя''
 2023 — «Мастер спорта, по спорту» — В роли самого себя.

Автор / режиссёр 
 2012 — спортивный цикл «Страна Героев»
  — «Дороги Сирии»
 2017 — «Специальный репортаж Сергея Бадюка из Алеппо»
 2018 — «И грянул ГРОМ»
 2018 — «Начкар пожарной части»
 2019 — «Краповый Батя»
 2019 — «Сергеич — генерал спецназа ГРУ»
 2019 — «Паломник» — путешествие русского священника в Сирии
 2019 — «Правда о стингерах и войне в Афганистане — история cпецназа ГРУ»
 2019 — «Детектор ФСБ»
 2020 — «Ангелы»
 2020 — «МусБат»

Примечания

Ссылки 
 Сайт Сергея Бадюка
 
 

Актёры по алфавиту
Актёры России
Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Пропагандисты здорового образа жизни